3 miejscowości w Polsce: 
 Jaśki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Jaśki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Jaśki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko